Sparkassen Cup 2002 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых кортах с ковровым покрытием.

Турнир-2002 является 13-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 2-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Лейпциге с 23 по 29 сентября 2002 года. Турнир продолжал серию соревнований WTA в зале осенью того сезона.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Серена Уильямс (№ 1 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Серена Уильямс выигрывает 8й титул в сезоне и 19й за карьеру в туре ассоциации.
 Анастасия Мыскина в 3й раз в сезоне и в карьере уступает в решающем матче на турнире ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Серена Уильямс выигрывает свой 2й титул в сезоне и 10й за карьеру в туре ассоциации.
 Александра Стивенсон выигрывает свой дебютный финал на соревнованиях ассоциации.

Ссылки

См. также 
 Sparkassen Cup

 WTA Тур 2002

 Серия турниров 2-й категории WTA

 Портал: Теннис

Германия
Теннис
Сентябрь 2002 года
2002